Antonio Campilongo – ex calciatore argentino
 Jim Campilongo – chitarrista e compositore statunitense
 Salvatore Campilongo – allenatore ed ex calciatore italiano